Las Casas és una pedania d'Utiel, País Valencià, situada al nord-oest de la vila.
La seva població era de 301 habitants en 2009.

Referències